La Seconda Divisione 1928-1929 fu il torneo del campionato italiano di calcio di quella stagione gestito interamente dal Direttorio Divisioni Inferiori Nord avente sede a Genova. Al Sud fu organizzato il Campionato Meridionale, aperto alle squadre della Prima e Seconda Divisione.

Un campionato interregionale 
Nell'ambito della grande riforma dei campionati voluta nell'estate del 1928 dal Presidente Federale Leandro Arpinati, il torneo comprese solo metà delle partecipanti all'omonima competizione dell'anno precedente, mentre la maggioranza delle 84 iscritte, 54 contro 30, proveniva dalle Terze Divisioni regionali. Nell’ottica di riprendere i due aspetti delle riforme progettate nel 1925 e stoppate dai fascisti nel 1926 per dare priorità al pieno inserimento dei club meridionali nel sistema, la Seconda Divisione venne a posizionarsi al quarto dei nuovi cinque livelli di gioco, e al contempo cominciò ad espandersi a 12 club per girone per aumentare le giornate di gara. Anche il formato della manifestazione fu organizzato con criteri di vicinanza geografica grosso modo regionale in modo tale da avere una omogenea equidistanza chilometrica dati i notevoli costi dei trasporti pubblici e privati, problema non indifferente per quell'epoca.

Avviato dunque verso una completa regionalizzazione, tanto da abolire le finali, il torneo mise in palio per ogni girone una promozione alla categoria superiore, e a sua volta declassata, Prima Divisione, cioè il livello che dal 1935 avrebbe assunto il nome di Serie C.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Prima Divisione 1929-1930.
      Retrocesso in Terza Divisione 1929-1930.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A pari punti era in vigore il pari merito.

Risultati

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Prima Divisione 1929-1930.
      Retrocesso in Terza Divisione 1929-1930.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A pari punti era in vigore il pari merito.

Risultati

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Prima Divisione 1929-1930.
      Retrocesso in Terza Divisione 1929-1930.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A pari punti era in vigore il pari merito.

Risultati

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Prima Divisione 1929-1930.
      Retrocesso in Terza Divisione 1929-1930.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A pari punti era in vigore il pari merito.

Risultati

Calendario

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Prima Divisione 1929-1930.
      Retrocesso in Terza Divisione 1929-1930.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A pari punti era in vigore il pari merito.

Risultati

Calendario

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Prima Divisione 1929-1930.
      Retrocesso in Terza Divisione 1929-1930.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A pari punti era in vigore il pari merito.

Risultati

Calendario

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Prima Divisione 1929-1930.
      Retrocesso in Terza Divisione 1929-1930.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A pari punti era in vigore il pari merito.

Risultati

Calendario

Note

Bibliografia

Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1928-1929, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri
Annuario Italiano del Giuoco del Calcio - Volume 2º 1928-29 compilazione a cura di Luigi Saverio Bertazzoni per conto della F.I.G.C., Modena - 1929.Il libro è consultabile presso l'Emeroteca del C.O.N.I. di Roma, la Biblioteca Universitaria Estense di Modena e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Calcio nel 1928
Calcio nel 1929
1929